A categoria 78 kg feminino do Campeonato Mundial de Judô de 2021 ocorreu no dia 11 de junho de 2021 no Budapest Sports Arena, em Budapeste, na Hungria com início às 10:00 no horário local (UTC+2).

Medalhistas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Ligações externas 

Página oficial da Federação Internacional de Judô	
	

Campeonato Mundial de Judô de 2021